Sonnenring bezeichnet
 eine ringförmige Sonnenuhr, siehe Bauernring
 ein Bauwerk in Frankfurt, siehe Sonnenring (Frankfurt)- siehe Helaba-Skandal
 eine Einzellage im Weinbaugebiet Mosel, siehe Löfer Sonnenring,